Srebrna Kookaburra (ang. Silver Kookaburra) to srebrna moneta bulionowa, produkowana w Australii przez mennicę Perth Mint. Moneta zawiera 99,9% czystego kruszcu (.999). Awers monety przedstawia królową Elżbietę II, rewers zmienia się co roku, jednak zawsze przedstawia australijskiego ptaka Kukabura. Bita jest ona od 1990 roku w czterech różnych rozmiarach:

Historia bicia monety 1-uncjowej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Liczby wybitych monet
 Oficjalny dokument na temat liczby wybitych monet

Srebrne monety
Monety bulionowe